Сан Рамиро има више значења:

 Сан Рамиро (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рамиро (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рамиро (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику